Городское поселение рабочий посёлок Первомайский — название муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Городское поселение рабочий посёлок Первомайский — в Городецком районе Нижегородской области.
 Городское поселение рабочий посёлок Первомайский — в Щёкинском районе Тульской области.